Села:
 Крайнє — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Крайнє — Закарпатська область, Хустський район

Див. також 
 Крайнє Чорне